Маган:

Топонимы
 Маган — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.
 Маган — село на территории городского округа «Якутск», в 24 км к северо-западу от города Якутска.
 Маган — региональный аэропорт, расположен в селе Маган республики Якутия в 12 км от регионального центра — Якутска.
 Маган — древнее царство, предположительно располагавшееся в районе современного Омана.

Персоналии
 Маган, Александр — нидерландский кёрлингист.
 Маган, Валерий Валерьевич (род. 1995) — российский баскетболист.
 Маган, Евгений Митрофанович (в монашестве Димитрий; 1899—1970) — епископ Северо-Американской митрополии, архиепископ Филадельфийсикий и Пенсильванский.